Иван Юркевич:
 Юркевич, Иван Данилович (1902—1991) — советский и белорусский ботаник, геоботаник и лесовод.
 Юркевич, Иван Иванович (? — 1876) — магистр, преподаватель Литовской духовной семинарии.